Tikwesz – kotlina w południowej Macedonii 
 Tikwesz – sztuczny zbiornik wodny na Crnej Rece w południowej Macedonii